Ivan Bormolini – ex sciatore alpino italiano
 Luca Bormolini – allenatore di biathlon ed ex biatleta italiano
 Maurizio Bormolini – snowboarder italiano
 Thomas Bormolini – biatleta italiano
 Walter Bormolini – ex sciatore freestyle italiano